

Onomastica
 Stevan – variante del nome proprio di persona Stefano

Persone
 Gioacchino Stevan – religioso italiano
 Michele Stevan – hockeista su ghiaccio italiano
 Tiziano Stevan – calciatore italiano